Pager : appareil permettant de capter des messages radio
 PAGER : Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales, instauré au Maroc en 1995

Personnalités 
 Devah Pager (1972-2018), sociologue américaine.